Эльпаро () — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит Моцкаройское сельское поселение.

География 
Хутор расположен на правом берегу реки Бора, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — бывшие аулы Джелашхой и Сенахой, на северо-западе — бывший аул Кенахой, на юго-востоке аул — Гезах, на юго-западе — бывший аул Беки.

История

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — Итум-Калинский район Чеченской Республики.

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района